Вильф — еврейская фамилия. Известные носители:

 Вильф, Михаил Давидович (псевдоним Волков; 1932—2001) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Вильф, Фернандо Жозевич (1937—2010) — доктор технических наук, профессор.
 Вильф, Эйнат (род. 1971) — израильский политик, учёный.